Alfonso Camorani (Cercola, 1978. február 21. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Alfonso Camorani adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1978-ban született személyek
Nápoly megyeiek
Olasz labdarúgók
A Ternana Calcio labdarúgói
Az FC AlzanoCene 1909 labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
A Pescara labdarúgói
Az ASD Nuova Cassino 1924 labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek